A revista Racing, lançada em 1996, atualmente é publicada pela editora Motor Mídia. É a principal revista especializada em automobilismo do Brasil, com abrangência nacional através da revista impressa e do site oficial www.racingonline.com.br sempre atualizado com as principais notícias do automobilismo. 

Trata de todo tipo de competição automobilística sobre quatro rodas, desde o kart até a Fórmula 1. Cobre também Stock Car, Stock Car V8 light, Stock Jr., Fórmula Truck, Copa Clio, Fórmula Renault, Fórmula 3, Fórmula Indy, IRL, FIA GT, WTCC, WRC, Porsche GT3 Cup, Super Clio, Trofeo Maserati, Pick-up Racing, Rally dos sertões, Rally de velocidade, Rally Cross-Country, Endurance, campeonatos regionais de automobilismo entre outras categorias.

A revista Racing, desde seu primeiro ano, promove o concurso Capacete de Ouro que laureia os melhores pilotos brasileiros em competições nacionais e internacionais, além do respectivo evento de premiação.

Pode-se acompanhar as atualizações da revista Racing através de suas redes sociais, Facebook , Twitter  e Instagram .

Ligações externas
Site da revista Racing

Racing
Racing